L'edizione 1966-67 della Nationalliga (A) vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo fu Gustl Starek del Rapid Vienna con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Rapid Vienna Campione d'Austria 1966-67.
 Wiener Sportklub ammesso alla Coppa delle Fiere 1967-1968.
 SC Wacker Wien, 1. Wiener Neustädter SC e Kapfenberger SV retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
Fußball-Bundesliga (Austria)